Dębina (gromada w powiecie bychawskim) (kraśnicki/bychawski)
 Dębina (gromada w powiecie kolskim)